Нашествие е военно действие на войници, навлизащи в чужда земя.

Нашествие може да се отнася също за:

 Нашествие (сериал), американски сериал от 2005-2006 г.
 Нашествие (филм), филм от 2007 г.